Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1975 — 43-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал дублирующий состав минского «Динамо».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи за 7—18-е места

Финальный этап

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1975 году
Спорт в Белоруссии в 1975 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу